Список археологических культур Украины — археологические культуры на территории Украины каменного века.
.

Палеолит 
 Мезинская культура (21000-12000гг. до н.э.)

Мезолит 
 Донецкая культура (мезолит) (7000-4500 гг. до н.э.)
 Студенка(8000-6500 гг.до н.э.)
 Яниславицкая культура (7000-5500 гг.до н.э.)
 Гребёнковская культура (6500-5700 гг.до н.э.)
 Сурско-днепровская культура (6500-4700 гг.до н.э.)
 Буго-днестровская культура (6000-5300 гг.до н.э.)
 Азово-днепровская культура (6000-4700гг. до н.э.)

Неолит 
 Нижнедонская культура (6000—5200 лет до н. э.)
 Днепро-донецкая культура (5800—4300 лет до н. э.)
 Ташаирская культура (5300—4000 лет до н. э.)
 Культура линейно-ленточной керамики (5500—5000 лет до н. э.)
 Неманская (Волынская) культура (5500—4500 лет до н. э.)
 Культура ямочно-гребенчатой керамики (4700-3800 лет до н. э.)

Энеолит 
 Скелянская культура (4750—4100 лет до н. э.)
 Днепро-донецкая культурная общность (до 3700 гг. до н. э.)
 Трипольская культура:
 этап А (середина 5 — первая половина 4-го тысячелетия до н. э.)
 этап B (B-I, B-II) (середина 4-го тысячелетия до н. э. — около 3200/3150 годов до н. э.)
 этап C (C-I, C-II) (3150—2650 годы до н. э.)
 Малицкая культура (4800-3800 гг. до н. э.)
 Дереивская культура (4300—3850 лет до н. э.)
 Волынско-Люблинская культура (4200-3300 гг. до н. э.)
 ранний энеолит Крыма (4350-3950 гг. до н. э.)
 Гумельницкая культура (4900-4200 гг.  до н. э.)
 культура ямково-гребинецкой керамики (на территории Украины 4900-3200 гг. до н. э.)
 Среднестоговская культурная общность (4650-3000 гг. до н.э.)
 Пивихинская культура (3900-2900 гг. до н.э.)
 Культура воронковидных кубков (на Украине 3600-2800 гг. до н.э.)
 Нижнемихайловская культура (3800-2900 гг.до н.э.)
 Репинская культура (3500-2900 гг. до н.э.)
 Животиловско-волчанская культура (3400-3000 гг. до н.э.)
 Полгарская культурная общность (4500-3500 гг.до н.э.)
 Баденская культура (с 3300 гг. до н.э.)

Примечания

Литература 
 

Неолит Европы
Археологические культуры Европы
Археология на Украине